Gareis är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Jennifer Gareis
 Karl von Gareis
 Martin Gareis

Efternamn